Okręty US Navy o nazwie USS "Prince William", pochodzącej od zatoki Księcia Williama :
 Pierwszy "Prince William" (CVE-19) był lotniskowcem eskortowym który został przekazany Royal Navy w 1943 i był w służbie jako HMS "Striker" do 1946
 Drugi "Prince William" (CVE-31) był lotniskowcem eskortowym, którego głównymi zadaniami było transportowanie samolotów i szkolenie. Był w służbie w latach 1943-1946.

Prince William